Mbaye Diagne (28 oktober 1991) is een Senegalees voetballer die doorgaans als aanvaller speelt. Hij verruilde Kasımpaşa SK in januari 2019 voor Galatasaray SK. Diagne debuteerde in 2018 in het Senegalees voetbalelftal.

Carrière 
Na omzwervingen bij het Hongaarse Újpest FC en het Chinese Tianjin Teda kwam de spits in 2017 terecht bij het Turkse Kasımpaşa SK, waar hij 32 keer scoorde uit 34 competitiewedstrijden. Zijn prestaties leverden hem een transfer op naar topclub Galatasaray SK, waar hij 10 keer scoorde uit 15 competitiewedstrijden. Eerder speelde hij voor de Belgische clubs Lierse SK en KVC Westerlo, waarmee hij actief was in de Jupiler Pro League. Hij werd door deze clubs gehuurd van Juventus FC, waar hij als jonge twintiger niet doorbrak. Hij staat bekend als een woelwater, zijn karakter zou volgens waarnemers overeenstemmen met dat van de Italiaanse spits Mario Balotelli.

Vanaf augustus 2019 komt Diagne op huurbasis uit voor Club Brugge. Diagne scoorde algauw twee keer op het veld van KV Mechelen, een wedstrijd die Club Brugge met 0-5 won. Hij scoorde tevens een doelpunt thuis tegen KAA Gent op 6 oktober 2019 en uit bij SV Zulte Waregem op 30 oktober 2019. Op 6 november 2019 kreeg hij van de krant Het Nieuwsblad de laagste score ooit (1 op 10) die aan een voetballer werd gegeven omdat hij de bal ontnam van zijn kapitein Hans Vanaken om zelf de penalty te kunnen nemen in de Champions League-wedstrijd tussen Club Brugge en PSG. Diagne miste echter deze penalty. Mbaye Diagne werd ondertussen op 29/11/19 op non-actief gezet door Club Brugge.

Clubstatistieken

Erelijst

Interlandcarrière
Diagne debuteerde in 2018 in het Senegalees voetbalelftal. Daarmee bereikte hij een jaar later de finale van het Afrikaans kampioenschap 2019.

Senegalees voetballer